La Zurich Premiership 2001/02 è stato il 15º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.

A metà stagione, quando Leicester sembrava avviata a vincere il suo quarto titolo consecutivo, venne deciso che la vincitrice della Zurich Championship sarebbe stata nominata campione a seguito di un play-off tra le prime otto della classifica, già introdotto nella stagione precedente. A seguito di pubbliche lamentele sul fatto di cambiare le regole in corsa, la decisione non ebbe seguito. Leicester finì in cima alla classifica e ottenne il suo sesto titolo (il quarto consecutivo). Il play-off disputato valse come torneo di qualificazione alla Heineken Cup 2002-2003 e venne vinto dal Gloucester in finale con Bristol (qualificata in Heineken Cup nonostante il ottavo posto in classifica). La squadra del  giunse ultima ma evitò la retrocessione grazie all'inadeguatezza del campo di gioco della teorica neopromossa Rotherham.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Zurich Championship

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
  Risultati e classifica di English Premiership 2001-2002, da PremiershipRugby.com